Васил Попов:
 Попов, Васил (в монашестве Флавиан; 1884—1956) — епископ Болгарской православной церкви, титулярный епископ Знепольский.
 Попов, Васил (род. 1995) — болгарский футболист, защитник.